Хейкки Сорса (; род. 10 февраля 1982, Хельсинки, Финляндия) — финский сноубордист, выступавший в хафпайпе.

 4-кратный победитель и призёр этапов Кубка мира в хафпайпе;
 Чемпион мира среди юниоров в хафпайпе (2001);
 Бронзовый призёр чемпионата Финляндии в хафпайпе (1999);
 Победитель и призёр FIS Race.

Спортивная карьера

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 Профиль на сайте FIS
 Профиль на www.sports-reference.com 

Сноубордисты Финляндии
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2002 года